Foresto Sesia – frazione di Borgo Sesia in provincia di Vercelli
Foresto – frazione di Bussoleno nella città metropolitana di Torino
Foresto – frazione di Cavallermaggiore in provincia di Cuneo
Foresto – località di Cona nella città metropolitana di Venezia
Foresto – frazione di Minucciano in provincia di Lucca
Foresto Sparso – comune della provincia di Bergamo